Zagórki (Pommeren), een plaats in de Poolse gemeente Kobylnica
 Zagórki (Drawsko Pomorskie), een plaats in de Poolse gemeente Drawsko Pomorskie